Karol Wilhelm (książę Anhalt-Zerbst), 1652-1718
 Karol Wilhelm (książę Brunszwiku), 1735-1806
 Karol Wilhelm (książę Saksonii-Meiningen), 1754-1782

a także:
 Karol Wilhelm Stackebrandt, 1790-1855
 Karol Wilhelm Seeliger, 1877-1904
 Karol Wilhelm Wystrychowski, 1904-1980

Zobacz też